What If kan avse:

 What If (Creed-låt) – en låt av den amerikanska rockgruppen Creed
 What If (låt av Lisa Miskovsky) – en låt av den svenska artisten Lisa Miskovsky
 What If (låt av Dina Garipova) – Rysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2013
 What If... (musikalbum) – album av det amerikanska rockbandet Mr. Big